Ellan Vannin est un terme pouvant désigner :
L'île de Man en langue mannoise.
L'Ellan Vannin, hymne national de l'île de Man.
L'Ellan Vannin, navire qui a sombré le  entre Liverpool et l'île de Man.

Homonymie